Еле́цкий райо́н — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) на западе центральной части Липецкой области России.

Административный центр — город Елец (в состав района не входит, является городом областного подчинения).

География 
Площадь 1185 км². Район граничит с Краснинским, Становлянским, Измалковским, Долгоруковским, Задонским районами Липецкой области.

Основные реки — Быстрая Сосна, Воргол, Воронец, Ельчик, Пальна, Паниковец.

Территория района относится к северо-западному агроклиматическому району и характеризуется умеренно-континентальным климатом с теплым летом и сравнительно холодной зимой.

История 
Район образован 10 июля 1928 года в составе Центрально-Чернозёмной области (ЦЧО) (до 1930 входил в Елецкий округ). 20 августа 1930 Елец выделен в город областного подчинения. После разделения ЦЧО 31 декабря 1934 года вошёл в состав Воронежской, а 27 сентября 1937 года — во вновь образованную Орловскую область. После образования 6 января 1954 года Липецкой области включён в её состав.

Население

Административно-муниципальное устройство 
Елецкий район, в рамках административно-территориального устройства области, включает 15 административно-территориальных единиц — 15 сельсоветов.

Елецкий муниципальный район, в рамках организации местного самоуправления, включает 15 муниципальных образований со статусом сельских поселений:

Населённые пункты 
В Елецком районе 99 населённых пунктов.

Официальные символы района 
 
Флаг Елецкого района утвержден решением Елецкого районного Совета депутатов № 69 от 13 октября 2004 года.

Герб Елецкого района утверждён решением Елецкого районного Совета депутатов № 68 от 13 октября 2004 года.

Экономика 

Экономика представлена преимущественно предприятиями сельскохозяйственной отрасли в сферах растениеводства, птицеводства, животноводства, тепличного хозяйства, производства средств защиты растений.

Экономика имеет агропромышленное направление. Площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 95 тысяч гектар. Благоприятные климатические условия, наличие черноземов, способствуют развитию растениеводства – основы сельскохозяйственного производства района. Приоритетным направлением в сельском хозяйстве является развитие животноводческой отрасли. Достаточная кормовая база, наличие пастбищ и площадок для строительства комплексов и ферм, с последующим развитием всей логистической цепочки от производства до переработки и реализации – довольно свободная ниша для интересов инвесторов.

Транспорт 
== Культура ==
Ежегодно в Елецком районе проходит 18 масштабных событийных мероприятий различного уровня - от районных до Всероссийских.

В районе функционируют 15 Поселенческих центров культуры и досуга.

СМИ 
Газеты«Красное знамя »
 «В краю родном»
 «Мой елец»

Археология 
На правом берегу Воргол археологи нашли средневековое поселение Рябинки 2. Выявлено две волны заселения памятника — ранний этап (рубеж XI—XII вв. — середина XIII века) и второй этап (вторая половина XIII века — начало XIV века).

Известные жители и уроженцы 
 Феофан Затворник — в миру Георгий Васильевич Говоров (10 января 1815 — 19 января 1894), российский епископ, богослов, публицист-проповедник.
 Бехтеев, Сергей Сергеевич (20 (7) апреля 1879—4 мая 1954) — русский поэт-монархист, офицер.
 Полосин, Евгений Максимович (1912—1982) — актёр театра и кино, народный артист СССР (1969)
Хренников, Тихон Николаевич (1913—2007) — советский композитор и общественный деятель.
Варгунин, Владимир Александрович (1855-1921) - врач и просветитель Елецкого уезда.
Глазков, Михаил Иванович (1930-1987) - поэт, прозаик, журналист, издатель, член Союза писателей СССР.
Купавцев, Иван Акимович (1924-1944) - полный кавалер ордена Славы.

Достопримечательности 
 Храм Казанской Иконы Божией Матери конца XVIII века в селе Талица. Имеет Федеральный охранный статус согласно постановлению совета министров РСФСР от 30.08.1960 г. № 1327
 Покровская церковь в селе Хитрово
 Усадьба Хвостова XIX века в деревне Шаталовка
 Смоленская церковь 1820 года в селе ТанеевкаНикольская церковь 1776 года в селе Паниковец
 Церковь Вознесения Господня 1863—1879 года в селе Ольшанец
 Никольская церковь конца XIX в селе Лавы
 Храм Казанской Иконы Божией Матери 1766—1770 года в селе Воронец
 Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в селе Аргамач-Пальна
 По берегу реки Воргол — «Воргольские скалы» и «Воронов Камень», часть заповедника «Галичья Гора»
 Усадьба Талдыкина
 Археологический парк "Аргамач" в селе Аргамач-Пальна
 Этностаница "Казачья застава" в селе Казаки

Библиография

Примечания

Ссылки 
 Сведения на сайте областной администрации
 Сайт районной администрации
 Воргол. Ру — страница истории города Ельца
 Весь Елец — информационно-справочный портал
 Ельчанин. Ру — елецкая википедия